Frederik Carl Christian Hansen er navnet på flere personer:

 Frederik Carl Christian Hansen (arkitekt) (1858-1923) – dansk arkitekt
 Frederik Carl Christian Hansen (læge) (1870-1934) – dansk læge, professor og bogsamler